Der Kaiser von Kalifornien ist
 eine Bezeichnung für Johann August Sutter
 der Titel eines 1936 erschienenen Filmes über ihn, Der Kaiser von Kalifornien (Film)
 der Titel eines 1961 erschienenen Romanes von Luis Trenker